Blotzer ist der Nachname mehrerer Personen:

 Bobby Blotzer, Schlagzeuger der Band Ratt
 Mary Ann Blotzer, Schriftstellerin
 Shon Blotzer, Schauspieler

Blotzer ist weiterhin:

 im pfälzischen Dialekt ein herunterfallender Gegenstand. Er wird primär für Fallobst verwendet; davon abgeleitet ist der Name für den Kirschkuchen „Kirschenblotzer“  
 eine andere Bezeichnung für eine Murmel